Tony Zale – Antoni Florian Załęski – bokser
 Antoni Załęski – żołnierz Batalionów Chłopskich